Als Simoqî wird ein in der Sindschar-Region beheimateter jesidischer Stamm bezeichnet.

Die traditionellen Siedlungsgebiete der Simoqî in Sindschar sind die jesidischen Dörfer Dugure, Tel Benat und Gir Zerek. In der Stadt Sindschar lebten auch wenige Simoqî. Einige Simoqî leben auch in Baadre und Shekhan.

Vor dem Völkermord an den Jesiden bestand der Simoqî-Stamm aus etwa 12.000 Familien.

Einzelnachweise 

Jesidischer Stamm
Jesiden im Irak